La Valsesia est une vallée alpine italienne au nord de la province de Verceil dont les eaux confluent dans la Sesia qui donne son nom à la vallée.
 Alagna Valsesia est une commune italienne dans la région du Piémont.
Toponymie italienne